Белый Ключ — станция в городском округе город Ульяновск Ульяновской области.

География 
Находится у железнодорожной линии Ульяновск-Сызрань в Железнодорожном районе Ульяновска менее чем в 3 километрах к югу от села Белый Ключ.

История
Основана в 1942 году при строительстве резервной железнодорожной ветки Волжской рокады«Ульяновск – Сызрань», на случай начала военных действий в период Великой Отечественной войны.

Основным предприятием, расположенным в посёлке, является отделение железной дороги «Станция Белый Ключ».

Население
Население составляло 138 человек в 2002 году (русские 85%), 115 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Ульяновск